C20H24O4 – formula molecolare della 5-geranilossi-7-metossicumarina
C20H24O4 – formula molecolare della crocetina

Formule molecolari